Константи́н Ке́дров:
 Кедров, Константин Александрович (Бердичевский; род. 1942) — советский и российский поэт.
 Кедров, Константин Васильевич (1828—1903) — российский педагог, организатор образования.